Partido Social Progressista (1946) — brasileiro, extinto
 Partido Social Progressista (1987) — brasileiro, extinto

Desambiguações de organizações